Името Снягово носят две български села:

 Снягово (Област Бургас)
 Снягово (Област Добрич)